Kirkkosaari kan syfta på:

Finland 

 Kirkkosaari (del av en ö), Norra Österbotten, 
 Kirkkosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  
 Kirkkosaari (ö i Kuhmo, Vuosanganjärvi), Kajanaland, 
 Kirkkosaari (ö i Kjulo), Satakunta, 
 Kirkkosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,55, long 24,33), 
 Kirkkosaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg, lat 65,19, long 25,33), 
 Kirkkosaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Kirkkosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Kirkkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,45, long 28,63), 
 Kirkkosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,54, long 27,81), 
 Kirkkosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,31, long 27,97), 
 Kirkkosaari (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland), 
 Kirkkosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), 
 Kirkkosaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustinen, 
 Kirkkosaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 62,89, long 24,74), 
 Kirkkosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,82, long 27,82), 
 Kirkkosaari (ö i Puolango, Lylyjärvi), Kajanaland, 
 Kirkkosaari (ö i Puolango, Ristijärvi), Kajanaland, 
 Kirkkosaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,31, long 27,90), 
 Kirkkosaari (ö i Puolango, Suolijärvi), Kajanaland, 
 Kirkkosaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Kirkkosaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Kirkkosaari (ö i Suomussalmi, Pesiöjärvi), Kajanaland, 
 Kirkkosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,50, long 28,54), 
 Kirkkosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,45, long 23,51), 
 Kirkkosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,97, long 29,20), 
 Kirkkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,47, long 27,93), 
 Kirkkosaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg, lat 64,81, long 26,00), 
 Kirkkosaari (ö i Nyland), Helsinki, 
 Kirkkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,80, long 29,29), 
 Kirkkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,99, long 27,38), 
 Kirkkosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,09, long 27,56), 
 Kirkkosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,91, long 27,47), 
 Kirkkosaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå), 
 Kirkkosaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,02, long 25,40), 
 Kirkkosaari (ö i Suomussalmi, Ala-Vuokki), Kajanaland, 
 Kirkkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,77, long 28,43), 
 Kirkkosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,60, long 24,72), 
 Kirkkosaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu), 
 Kirkkosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,17, long 27,42), 
 Kirkkosaari (ö i Lappland, Norra Lappland), 
 Kyrkholm (finska: Kirkkosaari), ö i Nakkila församling , Satakunta,